

Nom de famille 
Ellerman est le nom de famille de :
 Ferdinand Ellerman (1869-1940), astronome américain ;
 Arnoldo Ellerman (1893-1969), problémiste argentin ;
 John Reeves Ellerman (1909-1973), mammémologiste britannique ;
 David Ellerman (1943-), auteur et philosophe américain ;
 Juul Ellerman (1965-), footballeur néerlandais.

Toponyme 
Le cratère Ellerman, du nom de Ferdinand Ellerman, est un dratère lunaire.